

Patronyme
 Caroline Marçot, (1974- ) est une compositrice et interprète de musique vocale.
 Jacques Marçot, (1933- ), est un syndicaliste français des PTT.

Homonymie
Homonymie de patronyme